

Vis 
 Vis – wyspa na Adriatyku
 Vis – miasto  na wyspie Vis
 Vis – rzeka we Francji, przepływająca przez tereny departamentów Gard oraz Hérault, prawy dopływ rzeki Hérault
 Vis wz. 35 – polski pistolet z okresu II wojny światowej
 VIS 100 - współczesny polski pistolet

VIS 
 VIS Warszawa – Warszawska Wytwórnia Narzędzi
 VIS – elektroniczny serwis informacyjny Watykanu "Vatican Information Service"
 VIS – Wizowy System Informacyjny (ang. Visa Information System)